Reibach steht für:
 Reibach, Jiddismus für Gewinn, siehe Liste deutscher Wörter aus dem Hebräischen

Gewässer:
 Reibach oder Ribbach, rechter Zufluss der Our nahe dem Dreiländereck Luxemburg/Belgien/Deutschland
 Reibach (Canner), rechter Zufluss der Canner bei Saint-Hubert, Département Moselle, Frankreich

Siehe auch:
 Reinbach
 Raibach